

Religione
 Trinità – dogma cristiano relativo alla natura di Dio
 Solennità della Santissima Trinità – solennità dell'anno liturgico della Chiesa cattolica
 Ordine della Santissima Trinità – ordine religioso cattolico

Geografia
Francia
 Trinità – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime
Italia
 Trinità – comune in provincia di Cuneo
 Trinità – frazione di Sala Consilina in provincia di Salerno
 Trinità – frazione di Santena nella città metropolitana di Torino
 Trinità – frazione di Camporosso in provincia di Imperia
 Trinità d'Agultu e Vignola – comune in provincia di Sassari

Arte
 Trinità – affresco del Masaccio databile al 1426-1428
 Trinità – olio su tavola di Robert Campin databile al 1430-1432
 Trinità – olio su tela di Nicola Maria Rossi databile al 1723 circa
 Trinità – olio du tela di Enea Salmeggia datato 1606
 Trinità – olio su tela di Lorenzo Lotto databile al 1519-1520
 Trinità – dipinto su tavola di Andrej Rublëv, realizzata negli anni intorno al 1422
 Trinità – dipinto di El Greco realizzato circa nel 1577-1579
 Trinità – dipinto di Giambattista Tiepolo del 1736
 Trinità – dipinto a olio su tela realizzato da Giovan Battista Moroni del 1560
 Trinità – scultura in alabastro di Hans Multscher databile al 1430 circa

Cinema 
 Trinità è il nome del personaggio di una serie di film spaghetti-western interpretato dagli attori Terence Hill e Bud Spencer
 Lo chiamavano Trinità...
 ...continuavano a chiamarlo Trinità

Musica 
 Trinità – gruppo musicale composto da Roberto Angelini, Diego Bianchi, Giovanni Di Cosimo
 Trinità – singolo di Gué Pequeno del 2017

Altro
 Trinità – figura araldica
 Trinità –  serie a fumetti pubblicata dalla DC Comics con protagonisti Batman, Superman e Wonder Woman

Pagine correlate 
 Trinity
 Chiesa della Trinità
 Cattedrale della Trinità

Altri progetti